Кочуючий вогневий засіб — артилерійський підрозділ (батарея, взвод) або окремий вогневий засіб (артилерійська система, танк, міномет), виділений командуванням для введення противника в оману щодо  системи вогню в обороні і кількості наявних сил шляхом послідовного ведення вогню з декількох  вогневих позицій. 

Кількість таких вогневих засобів, їх калібри та обсяг боєприпасів, що використовуються, визначаються залежно від поточної тактичної обстановки та обсягу поставлених вогневих завдань. У деяких ситуаціях кочівні вогневі засоби можуть бути корисними для провокування противника та виявлення розвідкою його артилерії.

Зазвичай, для кожного кочуючого вогневого засобу встановлюється час і порядок ведення вогню, готується 4-5 вогневих позицій та визначається порядок їх зміни. Вогонь з кожної вогневої позиції наноситься за тими цілями, які визначає артилерійське командування, після чого вогневі засоби використовують заздалегідь підготовлені маршрути для потайного переміщення на нове місце.

Тактичні дії артилерії
Військова термінологія